John Campbell se poate referi la:

 John Campbell, primul baron Campbell
 John Campbell, al 2-lea Duce de Argyll (1678-1743)
 John Campbell, al 5-lea Duce de Argyll (1723-1806)
 John Campbell (1870-1906), fotbalist britanic
 John Campbell, al 9-lea Duce de Argyll (1845–1914)
 John W. Campbell (1910-1971), editor, autor britanic